Самочу́вствие — общий психический показатель телесного и духовного состояния индивида в каждый данный момент; состоит из конкретных ощущений и общих чувств. Так, одно из состояний самочувствия — ощущение голода — состоит из местного ощущения в области желудка и из общего неопределённого чувства во всём организме. Самочувствие тесно связано с инстинктом самосохранения индивида: он напоминает организму его потребности и указывает ему на угрожающие опасности.

По определению Сергея Ивановича Ожегова, «самочувствие — чувство, испытываемое человеком в зависимости от состояния его физических и душевных сил».

В экономической науке термин «самочувствие экономики» используется для обобщения нескольких количественных показателей, направленных на оценку качества жизни сообщества.

Формирование самочувствия 
Самочувствие, в частности, зависит от благополучия. Не существует чёткого определения действий и условий для создания благополучного самочувствия. Самочувствие развивается через оценку своей среды и эмоций, которые оно вызывает, а затем развивается интерпретация собственного личностного самоопределения, что и формирует самочувствие. Есть два различных типа благополучия: познавательное и аффективное.

Субъективные основы самочувствия 
С субъективной точки зрения самочувствие «основывается на идее, что, всё, что каждый человек думает и чувствует по поводу своей жизни, имеет значение». Благополучное самочувствие субъективно, потому как человек ощущает себя через взгляд на других людей и общество. Самочувствие также может определяться по степени удовлетворения потребностей индивида, хотя чисто теоретически потребности и желания индивида никогда не могут быть полностью удовлетворены.

Влияние идентичности на самочувствие 
В большой степени на самочувствие человека влияет его половая и гендерная идентичность и сексуальная ориентация. Некоторые исследования отмечают  дискриминацию индивида по половому или гендерному признаку как ключевой фактор дискриминации и ухудшения самочувствия индивида.

Социальное самочувствие 
Социальное самочувствие населения зависит от уровня удовлетворенности жизнью, социального оптимизма, экономической ситуации и политической обстановки в стране, материального положения семьи и многих других критериев.

Социальные связи улучшают когнитивное благополучие, а также улучшают психологическое здоровье. 

Разнообразие социальных ролей в обществе прямым образом влияет на самочувствие индивида. Ограничение же социальных ролей, напротив, ухудшает самочувствие индивида в обществе.

Спорт и его влияние на самочувствие 
Ключевыми факторами улучшения самочувствия, ощущения радости и психологического благополучия человека являются спорт и физические нагрузки. 

Физическая активность оказывает на человека психологический эффект: вырабатываются эндорфины, создаётся хорошее самочувствие и настроение, повышается устойчивость к стрессу, депрессии, нормализуется сон.

Спорт оказывает большое влияние на самочувствие, которое можно осмыслить в общих рамках.

Примечания

Ссылки 
 Самочувствие. — Определение термина в российских терминологических словарях разных поколений исследователей. Открытый образовательный интернет-ресурс «Национальная энциклопедическая служба России» (НЭС) // vocabulary.ru. Дата обращения: 20 сентября 2021.
 Словари. Проверка слова «самочувствие». Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» // gramota.ru. Дата обращения: 20 сентября 2021.
 Рейтинг социального самочувствия регионов России. Третий выпуск (от 23 июня 2014 года). — Рейтинг подготовлен Фондом развития гражданского общества при содействии и на основе данных Фонда «Общественное мнение». Опрос проводился 15–28 апреля 2014 года. Объём выборки составил 60 500 респондентов из 85 регионов России. Официальный сайт Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) // civilfund.ru (23 июня 2014 года). Дата обращения: 20 сентября 2021.
 Ирина Нагорных. Политика не поколебала социального оптимизма. — Фонд развития гражданского общества презентовал третий рейтинг регионов. Официальный сайт газеты «Коммерсантъ» // kommersant.ru (23 июня 2014 года). Дата обращения: 20 сентября 2021.
 Индексы социального самочувствия в России (по август 2021 года включительно). Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) // wciom.ru. Дата обращения: 20 сентября 2021.
 Аналитический обзор. Социальное самочувствие россиян: мониторинг. — Россияне продолжают адаптироваться к реалиям жизни в условиях кризиса. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) // wciom.ru (19 октября 2020 года). Дата обращения: 20 сентября 2021.
 Самопочуття. «Словник української мови» // sum.in.ua
 Екологiя. Погода і самопочуття людини. Міжнародна асоціація «Здоров'я суспiльства» // healthy-society.com.ua.  

Здоровье
Экономические термины
Экономика благосостояния
Качество жизни